«Simply Deep» — перший студійний альбом американської виконавиці Келлі Роуленд. Випущений 28 жовтня 2002 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Посилання 
 Альбоми та сингли на офіційному сайті співачки

Музичні альбоми 2002
Альбоми Келлі Роуленд
Дебютні альбоми 2002